

Geografia

Brasil 
Álvares Florence —  município brasileiro do estado de São Paulo
Jardim Florence —  bairro do município brasileiro de Campinas

Estados Unidos 
Florence (Alabama) —  cidade localizada no estado americano de Alabama, no Condado de Lauderdale
Florence (Arizona) —  vila localizada no estado americano do Arizona, no condado de Pinal, do qual é sede. Foi incorporada em 1900
Florence (Carolina do Sul) —  cidade localizada no estado norte-americano de Carolina do Sul, no Condado de Florence. A cidade foi fundada em 1719, e incorporada em 1890
Florence (Colorado) —  cidade localizada no estado americano de Colorado, no Condado de Fremont
Florence (Dacota do Sul) —  cidade localizada no estado norte-americano de Dacota do Sul, no Condado de Codington
Florence (Illinois) —  vila localizada no estado americano de Illinois, no Condado de Pike
Florence (Kansas) —  cidade localizada no estado americano de Kansas, no Condado de Marion
Florence (Kentucky) —  cidade localizada no estado americano de Kentucky, no Condado de Boone
Florence (Minnesota) —  cidade localizada no estado americano de Minnesota, no Condado de Lyon
Florence (Mississippi) —  cidade localizada no estado americano de Mississippi, no Condado de Rankin
Florence (Montana) —  região censo-designada localizada no estado americano de Montana, no Condado de Ravalli
Florence (Oregon) —  cidade localizada no estado norte-americano de Oregon, no Condado de Lane
Florence (Texas) —  cidade localizada no estado norte-americano do Texas, no Condado de Williamson

Artes, entretenimento e outras mídias 

 Florence (jogo eletrônico) — um jogo eletrônico de história interativa de 2018

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos